Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Sergio Casal che hanno battuto in finale Jay Berger e Horacio de la Peña per walkover.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Cássio Motta (semifinali)
 Javier Frana /  Christian Miniussi (primo turno)

 Ricardo Acuña /  Carlos Di Laura (primo turno)
 Tomás Carbonell /  Sergio Casal (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1987